Joseph Müller, pseudonimo di Joseph von Deym, scultore boemo
 Joseph Müller, sacerdote tedesco, martire
 Joseph Müller, vescovo tedesco
 Joseph Müller (1823-1895), filologo austriaco 

 Joseph Muller, ciclista francese

Pagine correlate 
Josef Müller